Marija Jakuntschikowa ist der Name folgender Personen:

* Marija Fjodorowna Jakuntschikowa (1863–1952), russische Künstlerin und Kunsthandwerkerin
 Marija Wassiljewna Jakuntschikowa (1870–1902), russische Künstlerin